Selenaria är ett släkte av mossdjur. Selenaria ingår i familjen Selenariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Selenaria